Аульфта-фьорд (, ) — ряд фьордов в Исландии:
 Аульфта-фьорд — фьорд на востоке Исландии, в регионе Эйстюрланд (часть природно-географического региона Эйстфирдир).
 Аульфта-фьорд — фьорд на западе Исландии, в регионе Вестюрланд (часть фьордового комплекса Брейда-фьорд).
 Аульфта-фьорд — фьорд на северо-западе Исландии, в регионе Вестфирдир (часть фьордового комплекса Исафьярдардьюп).

Примечания